Min-Fluss oder Min Jiang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

*Min Jiang (Fujian) (闽江), Fluss in der chinesischen Provinz Fujian,
Min Jiang (Sichuan) (岷江), Fluss in der chinesischen Provinz Sichuan.